Kandri può riferirsi a diversi toponimi dell'India:
Kandri, città del comune di Parshivani, nello stato federato del Maharashtra
Kandri, città del comune di Ramtek, nello stato federato del Maharashtra